Aladim — personagem do clássico literário árabe As Mil e Uma Noites

Pessoas
Caicobado I — 10.º monarca do Sultanato de Rum, também conhecido ou grafado Aladim Caicobado I, Aladino, o Grande e Alâeddin Keykûbad 
Romeu Mantovani Sobrinho — guitarrista brasileiro conhecido como Aladdin 
Aladim Luciano — futebolista que atuou no Coritiba e no Corinthians conhecido como Aladim

Ficção 
Aladdin (filme de 1992) — animação da Disney
Aladdin (personagem da Disney)
Aladdin (trilha sonora de 1992) — do filme homônimo
Aladdin (telessérie) — série televisiva baseada no filme homônimo
Aladdin and the King of Thieves — filme de 1996
Aladdin (musical) — peça teatral estreada em 2011
Aladdin (filme de 2019) — remake da Disney em live-action

Outros 
Disney's Aladdin (Super Nintendo) — de 1993
Aladim Band — banda brasileira
Aladdin Knowledge Systems — empresa israelita de software de gerenciamento de direitos digitais e segurança na Internet

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema